My Favorite Headache или My Favourite Headache () — сольный студийный альбом канадского рок-музыканта Гедди Ли, вокалиста и бас-гитариста Rush, выпущенный в 2000 году. Занял 52 место в хит-параде Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Гедди Ли — бас-гитара, вокал, гитара, клавишные
 Бен Минк — гитара
 Мэтт Кэмерон — ударные
 Джереми Таггарт — ударные на «Home on the Strange»

Примечания 

Альбомы Atlantic Records